Die Gemeinde Tuzi (, ) ist eine Gemeinde in Montenegro mit Verwaltungssitz in Tuzi.

Die Gemeinde wurde am 1. September 2018 aus den mehrheitlich von Albanern bewohnten Teilen der Gemeinde Podgorica gegründet. Zuvor hatte das ehemals jugoslawische Tuzi bereits den Status einer „Stadtgemeinde“ (Gradska opština) innerhalb der Gemeinde Podgorica.

Bevölkerung 
Zur letzten montenegrinischen Volkszählung, die 2011 durchgeführt wurde, bestand die Gemeinde noch nicht in ihrer heutigen Form. Unter Anwendung der heute gültigen territorialen Gliederung ergibt sich eine Einwohnerzahl von 11.422, hierunter 7831 (68,56 %) Albaner als Mehrheitsethnie. Außerdem leben in der Gemeinde 1137 Montenegriner (9,99 %), 1050 Bosniaken (9,23 %), 702 Ethnische Muslime (6,17 %), 244 Serben (2,15 %) und 111 Roma (0,98 %).

Orte

Einzelnachweise 

 
Tuzi
Gemeindegründung 2018